Бормида () — многозначный термин.

Известные значения:

 Бормида — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.
 Бормида — река на северо-западе Италии; приток Танаро.
 Кастельнуово-Бормида — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Ривальта-Бормида — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.

См. также 
 Val Bormida